Кланац може да се односи на:

 Кланац, геоморфолошки појам

или
 Бијели Кланац, насеље у општини Крњак, Кордун, Република Хрватска
 Дренов Кланац, насеље у граду Оточцу, Лика, Република Хрватска
 Јелов Кланац, насеље у општини Раковица, Кордун, Република Хрватска
 Кланац (Врбовско), насеље у општини Врбовско, Горски котар, Република Хрватска
 Кланац (Госпић), насеље у граду Госпићу, Лика, Република Хрватска
 Кланац (Какањ), насеље у општини Какањ, Федерација БиХ, БиХ
 Кланац (Прозор-Рама), насеље у општини Прозор-Рама, Федерација БиХ, БиХ
 Кланац (Трново, Источно Сарајево), насеље у општини Трново, град Источно Сарајево, Република Српска, БиХ
 Кланац Перјасички, насеље у граду Слуњу, Кордун, Република Хрватска
 Рапаин Кланац, насеље у општини Бриње, Лика, Република Хрватска